Бюсси́-ле-Гран () — коммуна во Франции, находится в регионе Бургундия. Департамент коммуны — Кот-д’Ор. Входит в состав кантона Венаре-Ле-Лом. Округ коммуны — Монбар.

Код INSEE коммуны — 21122.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 317 человек.

Экономика 
В 2010 году среди 179 человек трудоспособного возраста (15—64 лет) 142 были экономически активными, 37 — неактивными (показатель активности — 79,3 %, в 1999 году было 73,8 %). Из 142 активных жителей работали 137 человек (81 мужчина и 56 женщин), безработных было 5 (2 мужчин и 3 женщины). Среди 37 неактивных 9 человек были учениками или студентами, 17 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки 
 Национальный институт статистики — Бюсси-ле-Гран 

Коммуны департамента Кот-д’Ор